Il singolare del torneo di tennis Baden Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miša Zverev che ha battuto in finale Wayne Odesnik 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Berrer (semifinali)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Miša Zverev (Campione)
 Gilles Müller (primo turno)

 Frederico Gil (primo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Bruno Echagaray (quarti di finale)
 Lukáš Lacko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baden Open 2007